KP kan syfta på:

 KP – ISO-kod för Nordkorea
 .kp – nationell toppdomän för Nordkorea
 KP – en svensk tidning, se Kamratposten
 Kp-serien – de första skivorna på Knäppupp
 kp – en äldre måttenhet för kraft, se kilopond